Kundmannia syriaca är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Kundmannia syriaca ingår i släktet Kundmannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
syriaca